Андре́й Елисе́ев:
 Елисеев, Андрей Витальевич (род. 1991) — российский футболист.
 Елисеев, Андрей Владимирович (род. 1964) — советский футболист.
 Елисеев, Андрей Яковлевич (1909—1967) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.